Antonina und Antoņina stehen für:
 weibliche Vornamen Antoņina und Antonina (Vorname) 
 die Ehefrau des oströmischen Feldherrn Belisar Antonina (Byzanz)
 eine Gemeinde in Paraná/Brasilien Antonina (Paraná)